Magnolfi est un patronyme porté notamment par :

 Barbara Magnolfi (1955-), actrice italienne,
  (1951-), femme politique italienne,
  (1786-1867), entrepreneur et philanthrope italien.